Рошфор () град је у Француској, у департману Приморски Шарант.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 25.797.

Географија

Клима

Демографија

Градови побратими 
  Burton upon Trent
  Торелавега
  Папенбург

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској